Поль Луи Мари Фабр-Домерг (; , Сен-Пьер, остров Мартиника — , ) — французский зоолог и медик.

Биография

С 1878 года изучал естественные науки в Тулузе (до 1885 г.), в 1888 г. защитил в Париже докторскую диссертацию по ресничным инфузориям (Ciliata). Затем некоторое время стажировался в области медицины в  под руководством Огюста Ле Дантю. К проблемам медицины обращался и в дальнейшем — опубликовав, в частности, монографию о карциномах (; 1898).

В 1889 году Поль Луи Мари Фабр-Домерг был назначен помощником Жоржа Пуше, заведующего зоологической лабораторией в Конкарно, в 1894 г. возглавил лабораторию, в 1899 г. одновременно с этим был назначен главным инспектором морского рыболовства при морском министерстве. С началом Первой мировой войны добровольно поступил на военную службу и занимался изготовлением вакцины против тифа. В 1921 г. вышел на пенсию.

Опубликовал ряд работ по рыбоводству. Разработал (в соавторстве с Эженом Бьетри) специальную аппаратуру для искусственного разведения морского языка.

Кавалер Ордена Почётного легиона (1910).

Публикации 
 «Recherches anatomiques et physiologiques sur les Infusoires ciliés» («Ann. Sc. Naturelles», 1888)
 «Études sur l’organisation des Urcéolaires» («Journ. de l’Anat.», 1888)
 «Sur le système vasculaire contractil des Infusoires ciliés» («Soc. de Biol.», 1890)
 «Études sur le Trachelius ovum» («J. d. l’Anat.», 1891)
 «Discussion sur l’origine coccidienne du Cancer» («Ann. d. Micrographie», 1894)
 «Recherches biologiques applicables à la pisciculture marine» (вместе с Эженом Бьетри, «Ann. Sc. nat.», 1885)
 «Étude sur le rôle et les procédés de la Pisciculture marine» («Bull. mar. marchande», 1900)

Примечания

Ссылки 
 Paul Fabre-Domergue (1861—1940)

Литература 
 

Ихтиологи Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона